Catherine Pujol peut désigner :
 Catherine Pujol, femme politique ;
 Catherine Pujol, personnage de Plus belle la vie.